Пётч () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Анетт Пётч-Раушенбах (род. 1960) — немецкая фигуристка и тренер по фигурному катанию, олимпийская чемпионка в составе сборной ГДР (1980).
 Оливер Пётч (род. 1970) — немецкий писатель, автор исторических романов.